Likouala bezeichnet:

 Likouala, ein Departement der Republik Kongo
 Likouala-Mossaka, ein Nebenfluss des Kongo in der Republik Kongo
 Likouala-aux-Herbes, ein Nebenfluss des Sangha in der Republik Kongo
 Likouala-Pfeffer, eine Pfefferart 
Siehe auch:
 Licuala